O Adeus de Fellini é o primeiro álbum da banda paulistana de pós-punk Fellini, lançado em 1985 pelo selo Baratos Afins de São Paulo.
Todas as letras são de autoria de Cadão Volpato, exceto Zäune, composta e cantada por Thomas Pappon.

Faixas 

 Funziona Senza Vapore
 Rock Europeu
 História do Fogo
 Cultura
 Outro endereço outra vida
 Bolero
 Bolero 2
 Shiva! Shiva!
 Nada
 Zäune
 A versão relançada em cd em 1995 contém a seguinte faixa gravada ao vivo:

 Nada (ao vivo)

Músicos 
 Cadão Volpato — voz (nas faixas 1 a 9)
 Jair Marcos — guitarra e violão
 Ricardo Salvagni — bateria
 Thomas Pappon — baixo, pequenos instrumentos, voz (na faixa 10)

Músicos adicionais 
 Guinho — trompete (nas faixas 2 e 6)
 Leonor — cello (na faixa 10)
 Teresa Berlink — voz feminina (na faixa 3)

Créditos 
 Gravado no outono de 85 no projeto Ônix (8 canais) São Paulo, Brasil
 Fellini e Walter Silva — capa
 Luiz Carlos Calanca — produção fonografica
 Luiz Carlos Calanca e Paulo Torres — remasterização (versão em cd)
 Fellini e Pappon — produção, arranjos e mixagem
 Peter Price — mix - aid

Álbuns de 1985
Álbuns de Fellini